Населені пункти в Чехії:

 Лоуков (Кромержиж)
 Лоуков (Млада-Болеслав)